Čchu může znamenat:

čínský stát
 království Čchu (cca 1030–223 př. n. l.) – stát období dynastie Čou, Jar a podzimů a Válčících států
 Západní Čchu (206–202 př. n. l.) – stát období přechodu Čchin-Chan v čele se Siang Jüem
 Čchu (403–404) – povstalecký stát v Číně založený Chuan Süanem
 Čchu (Deset říší) (907–951) – stát období Pěti dynastií a deseti říší
 Čchu (1127) – vazalský stát zřízený říší Ťin

příjmení
 Čchu (příjmení) – skupina čínských příjmení  楚 Chǔ, 储 Chǔ, 褚 Chǔ, 触 Chù atd.

 řeku
 Čchu-che – řeka v An-chueji a Ťiang-su
 Čchu-ťiang – přítok řeky Wej v Chu-nanu